

Personnes 

Le patronyme Roussy est celui de la famille Roussy, originaire de Vevey en Suisse, dont notamment :
 Pierre-Samuel Roussy ( -1880), cofondateur de l’entreprise Nestlé.
 Émile-Louis Roussy (1842-1920), son fils.
 Gustave Roussy (1874-1948), son petit-fils, médecin français, éponyme de :
 Gustave Roussy : centre de recherche et de soins anticancéreux de renommée mondiale, à Villejuif ;
 la Fondation Gustave-Roussy : fondation liée à l’Institut Gustave-Roussy ;
 le syndrome de Dejerine-Roussy, autre nom du syndrome thalamique ;
 la Maladie de Roussy-Lévy, une des nombreuses variétés de neuropathie périphérique génétiquement déterminée
 la sarcoïdose de Darier-Roussy, autre nom de la sarcoïdose sous-cutanée.

C'est aussi le patronyme de :
 Albert-Émile Roussy (1894-1955), historien et professeur genevois.
 Maxime Roussy (né en 1976), écrivain québécois.

 Waléran  de Luxembourg-Ligny ou Walram  de Luxembourg, de Roussy. 
 Waléran II de Luxembourg-Ligny, de Roussy, fils du précédent.
 Jean  de Luxembourg-Ligny, de Roussy, fils du précédent.
 Guy de Luxembourg-Ligny, de Roussy, fils du précédent.

 Flora Gionest-Roussy, nom légal de l'auteure-compositrice-interprète québécoise FLORAA.
 Geneviève Boivin-Roussy, actrice canadienne.

Lieux 

 Vezels-Roussy, commune du Cantal.
 Roussy-le-Village, commune de Moselle.
 Roussy-le-Bourg, ancienne commune de Moselle rattachée à Roussy-le-Village

Liens externes